The Magician’s Birthday () — пятый студийный альбом британской рок-группы Uriah Heep, записанный группой с продюсером Джерри Броном и выпущенный лейблом Bronze Records в ноябре 1972 года.

Об альбоме 
Обложку оригинального винилового релиза оформил дизайнер Роджер Дин. В США синглами вышли «Blind Eye» (#97) и «Sweet Lorraine» (#91). «Spider Woman» поднялась в Германии до 13-го места.

Альбом вошёл в хит-парады Норвегии (#5), Австралии (#10), Великобритании (#28), США (#31) и Финляндии (#1, две недели). 22 января 1973 года альбом получил в США «золотой» статус.

Комментарии к песням 
The Magician’s Birthday — сказочная история о борьбе добра со злом — была (как утверждается в комментариях на обложке альбома) написана по мотивам рассказа Кена Хенсли. Первая часть рассказывает о путешествии к за́мку волшебника. Вторая («Оркестр орхидей») представляет собой необычную версию «Happy Birthday to You» (где мелодический контрапункт обеспечивает Ли Керслейк на казу). Третья (инструментальная) секция иллюстрирует борьбу между силами света и тьмы: здесь мы слышим самое продолжительное студийное соло Мика и яростную игру на барабанах Ли. В четвёртой части вокальная партия Дэвида (ему отведена роль колдуна) начинает убеждать нас в том, что зло побеждает. Но партия Кена (играющего роль главного героя), открывающая финал, знаменует триумф любви и её победу над злом.

Список композиций 
 «Sunrise» (Hensley) — 4:04
 «Spider Woman» (Box, Byron, Kerslake, Thain) — 2:25
 «Blind Eye» (Hensley) — 3:33
 «Echoes in the Dark» (Hensley) — 4:48
 «Rain» (Hensley) — 3:59
 «Sweet Lorraine» (Box, Byron, Thain) — 4:13
 «Tales» (Hensley) — 4:09
 «The Magician’s Birthday» (Box, Hensley, Kerslake) — 10:19

Бонус-треки (2004) 
 «Crystal Ball» (out-take) — 4:08
 «Silver White Man» (вокальная версия) — 3:40
 «Proud Words» (альтернативная версия) — 3:24
 «Echoes In The Dark» (вариант) — 4:23
 «Rain» (вариант) — 3:16
 «Happy Birthday» (The Magician’s Birthday) — 4:44
 «Sunrise» (сингл) — 2:49
 «Gary’s Song» (альтернативная версия Crystal Ball) — 4:25
 «Silver White Man» (инструментальная версия) — 3:43

Участники записи 
 David Byron — вокал
 Ken Hensley — клавишные, гитара, муг
 Mick Box — гитара
 Gary Thain — бас-гитара
 Lee Kerslake — ударные, казу
 BJ Cole — стил-гитара («Tales»)

Примечания

Ссылки 
 Три рецензии на Drakside.ru
 Рецензия на Only Solitaire

Альбомы Mercury Records
Альбомы Uriah Heep
Альбомы, оформленные Роджером Дином
Альбомы Bronze Records
Хард-рок-альбомы
Альбомы прогрессивного рока